Perpetue Desiree (1968. június 9.–) elefántcsontparti nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens. Teljes neve Perpetue Desiree Krebe.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
Nemzeti labdarúgó-szövetségének megfelelő játékvezető bizottsága minősítése alapján lett az 1. Liga asszisztense. Küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot végzett.

Nemzetközi játékvezetés 
Az Elefántcsontparti labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2003-tól tartotta nyilván női asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a franciát beszéli. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segítette a játékvezetőt az oldalvonal mellől.

Női labdarúgó-világbajnokság
A 2003-as női labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB asszisztensként alkalmazta. Selejtező mérkőzéseken az CAF zónában tevékenykedett.
Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 3.

Források 

Elefántcsontparti labdarúgó-játékvezetők
1968-ban született személyek
Élő személyek